Pinnigorgia är ett släkte av koralldjur. Pinnigorgia ingår i familjen Gorgoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Pinnigorgia